«Sonic P-06» — платформер, разрабатываемый аргентинским программистом под ником ChaosX для Windows. Неофициальный ремейк видеоигры 2006 года «Sonic the Hedgehog», первоначально разработанной Sonic Team и изданной Sega для Xbox 360 и PlayStation 3. По состоянию на сентябрь 2021 года было выпущено четыре демоверсии.

Геймплей 

«Sonic P-06» ремейк игры 2006 года «Sonic the Hedgehog», является 3D-платформером. По состоянию на сентябрь 2021 года доступно семь игровых персонажей: Ёж Соник, Ёж Сильвер, Майлз «Тейлз» Прауэр,  Ехидна Наклз, Ёж Шедоу , Летучая мышь Руж и Е-123 Омега .

Несмотря на то, что «P-06» представляет собой верную игру, в неё внесены различные изменения, призванные улучшить впечатления. Время, затрачиваемое на экран загрузки, было значительно сокращено, а графика стала более детальной. Атрибуты персонажа были изменены: Соник и Сильвер двигаются быстрее, а Тейлз и Наклз получили особенности из игр Sonic Adventure (1998) и Sonic Adventure 2 (2001). Игроки также могут выбирать между анимацией Соника из финальной игры или его анимацией из пререлизного показа 2005 года.

Разработка

Предыстория 
Sonic the Hedgehog (обычно называемая как «Sonic 2006») — платформенная игра 2006 года, разработанный Sonic Team и изданная Sega для Xbox 360 и PlayStation 3. Игра была задумана как перезапуск серии о Сонике, с более реалистичным сеттингом, чем в предыдущих играх. Несмотря на очень чёткое творческое видение, игра столкнулась с серьёзными закулисными проблемами, которые вынудили Sonic Team торопиться с разработкой, и после выпуска она получила неблагоприятные отзывы за её историю, элементы управления, камеру, ошибки и длительное время загрузки. Согласно Engadget: многие считают «Sonic '06» самой низкой точкой во франшизе… Большинство фанатов Соника хотят забыть, что игра когда-либо была выходила. Игра никогда не выпускалась на персональных компьютерах Windows, несмотря на предварительную рекламу, предполагавшую, что это произойдет, поэтому некоторые фанаты «Соника» предприняли неофициальные усилия по разработке порта. Начиная с 2015 года группа, возглавляемая разработчиками Gistix и Mefiresu, работала над портированием «Sonic the Hedgehog» с использованием игрового движка Unity и выпустила ряд демо версий с 2017 по 2018 год. Хотя разработка проекта продолжалась, прогресс замедлился, и Gistix больше не участвует. В декабре 2020 года Mefiresu объявил об отмене проекта.

Производство 
«Sonic P-06» разрабатывается аргентинским программистом «ChaosX». «ChaosX» был фанатом Соника с детства, когда он получил приставку Sega Genesis с копией оригинальной игры «Sonic the Hedgehog» (1991). Он играл через библиотеку Genesis в игры про Соника. Когда в 2010 году у него появилась PlayStation 2 (PS2), он играл её релизы «Соника», так как к тому моменту он «был зависим от «Sonic the Hedgehog» и игр в целом», и когда он получил компьютер, он играл в большинство игр про «Соника», таких как игры «Sonic: Adventure». Именно после приобретения компьютера «ChaosX» узнал об игре 2006 года, и она сразу же очаровала его. «Её реклама, атмосфера, тон и звук, CGI, графика... все находило отклик у меня... Это захватило моё внимание, как сумасшедшее.» «ChaosX» безуспешно пытался получить копию игры, несмотря на то, что знал, что она была плохо принята; для него это не имело значения.

Именно в это время «ChaosX» начал заниматься разработкой игр, узнав о сообществе фанатских игр про Соника. Он начал работать в программе Blitz3D до перехода на Unity в 2014 году. Его первым проектом в Unity был «World Adventure Project», попытка портировать игру 2008 года «Sonic Unleashed», которая, как и в игре 2006 года, у него не было возможности играть в Windows. Он отказался от «World Adventure Project» после того, как понял, что у него есть возможность переделать «Sonic the hedgehog» в Unity и, таким образом, испытать его на себе. Он также увидел возможность исправить проблемы и восстановить контент, который был забракован во время разработки, «[давая] ему второй шанс.» Хотя он никогда не играл в эту игру, «ChaosX», проанализировав кадры игрового процесса, имел чёткое представление о том, что ему нужно было воссоздать. Он сделал папку, в которой хранятся гигабайты справочных материалов, включая отснятые материалы как до, так и после релиза.

ChaosX начал с нескольких доступных частей исходного кода и начал с переделки каждого уровня, игнорируя или скрывая проблемы, присутствующие в официальной игре. Однако ему пришлось разработать большую часть «P-06» с нуля, например, анимацию, текстуры, шейдеры и шрифты, а также собрал некоторые ресурсы из Unity. «ChaosX» нанял множество людей для помощи в разработке. Шотландский разработчик «Gotta Play Fast» использовал Autodesk 3ds Max для объединения отдельных файлов моделей для Соника, чтобы он лучше работал в Unity, в то время как «Beatz» помогал «ChaosX» создавать текстуры, оснастка модели и полировка обнаружения столкновений. Среди других участников «Daguar», «Volcano the Bat», «Wiz Genesis», «Hero», «Sajid», «LuRodSil», «HyperBE32», «Knuxfan24», Томас Джеймс Бейкер и «BrianuuuSonic». Восстановлением диалогов и переписыванием сценария занималась Lost Impact Productions. Многие участники считают свою работу второстепенной, поскольку большая часть фактической разработки выполняется самим «ChaosX».

Релиз 
«ChaosX» выпустил первую демо-версию «P-06», содержащую два уровня, «Волновой океан» и «Долину королевства» в апреле 2019 года. В следующем месяце было выпущено обновление, содержащее исправления ошибок, улучшенную поддержку широкоформата и другие незначительные улучшения. Вторая демонстрация, в которую были добавлены три уровня «Пыльная пустыня», «Ядро пламени» и «Радикальный поезд», была выпущена в октябре 2019 года, а в ноябре было выпущено исправление ошибок. После ноябрьского обновления «ChaosX» взял перерыв, чтобы сосредоточиться на других проектах. Он не уверен, когда будет завершен римейк: «Безумное предположение, вероятно, произойдет через два года, но я очень не уверен в этом.» Третья демонстрация была выпущена в июле 2020 года, в которую были добавлены остальные этапы истории Соника, в августе 2020 года последовало обновление, в котором были устранены многочисленные ошибки в предыдущей сборке. После августовской сборки Морис взял перерыв в проекте, чтобы поработать над другой фанатской игрой, «Sonic Riders Overdrive». Четвёртая демо-версия была выпущена в сентябре 2021 года, в неё был добавлена компания Шедоу и все уровни за его компанию, за которыми в том же месяце последовало обновление с исправлением ошибок.

Приём 
Рассматривая первую демонстрацию, Натан Грейсон из «Kotaku» написал, что, хотя «Проект 06» по-прежнему страдает такими недостатками, как плохой дизайн уровней, это «уже заметное улучшение» по сравнению с оригинальной игрой, с меньшим количеством сбоев и улучшенным ощущением. Ник Саммерс из «Engadget» назвал «Проект 06» замечательным подвигом и сказал, что он продемонстрировал, что Соник остаётся культурно значимым, несмотря на плохо принятые игры.В своем повторном обзоре оригинальной игры Жирар Халил назвал её «тонной веселья», сказав, что Морис «показал мне, что количество времени и любви, вложенных в игру, так же важны, как и сама игра... Там были люди, которые видели [оригинал] и думали, что он может быть хорош, если его немного отполировать, и знаете что? Скажу, что это стоило твоего времени».

Примечания

Дальнейшее чтение

Ссылки 
 Sonic Project 06 v3.5 at the Internet Archive

Компьютерные игры в разработке
Компьютерные игры с ранним доступом
Игры для Windows
Игры только для Windows
Фан-игры
Компьютерные игры о путешествиях во времени
Компьютерные игры с трёхмерной графикой
Игры серии Sonic the Hedgehog
Компьютерные игры, разработанные в США